Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Alberto Mancini che hanno battuto in finale Todd Nelson e Phil Williamson 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Tim Pawsat /  Laurie Warder (semifinali)
 Luiz Mattar /  Diego Pérez (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Alberto Mancini (Campioni)
 Charles Beckman /  Steve DeVries (quarti di finale)

 Kelly Jones /  Brad Pearce (primo turno)
 Juan Carlos Báguena /  Rill Baxter (secondo turno)
 Luke Jensen /  Richey Reneberg (primo turno)
 Pablo Arraya /  Pedro Rebolledo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1989